Okręty US Navy o nazwie USS „Nirvana”

 Pierwszy USS „Nirvana” (SP-706), później USS SP-706 był jednostką patrolową. W służbie w roku 1917 i w latach 1918-1919.
 Drugi USS „Nirvana II” (SP-204) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918.

Nirvana